Бархатцы анисовые или бархатцы лучистые (Tagetes lucida) — многолетнее травянистое растение.

Ботаническое описание 

Раскидистый куст, 30-75 см высотой и до 30 см диаметром. Стебли прямостоячие, в верхней части ветвистые, плотные, ребристые, с пурпурным оттенком. Листья супротивные, сидячие, от ланцетных до узколанцетных, к верхушке суженные, обычно тупые, по краю тонкопильчатые, у основания остевидно-пильчатые, густо-зеленые. Соцветия — многочисленные корзинки около 1,3 см диаметром, собраны в плоские, верхушечные полузонтики, на очень коротких цветоножках. Краевые цветки язычковые, обычно в числе 3-5 штук, широко-почковидные, со срезанной, выемчато-зубчатой верхушкой, яркие, светло-золотисто-желтые. Дисковые цветки в числе 5-7 штук, густо-желтые. Цветет растение с августа до заморозков.

Применение 

Сладкий аромат растения напоминает смесь эстрагона и аниса, за что растение часто называют Мексиканский эстрагон, Техасский эстрагон или Мексиканская календула.

Свежие или сушеные листья растения используются в качестве заменителя эстрагона в супах и соусах. Добавляют его в блюда в конце приготовления, чтобы максимально сохранить вкус и аромат.

Для длительного хранения мексиканский эстрагон лучше заготавливать в замороженном виде или в уксусе, чтобы максимально сохранить все полезные вещества.

Ссылки 
Бархатцы
Флора Северной Америки